Zbirka pesmi in instrumentalne skladbe za otroke slovenske skladateljice in pedagoginje Mire Voglar. Zbirko je leta 1972 izdala Gallus Mladinska Knjiga.

Seznam pesmi 

Slovenske pesniške zbirke
Knjige leta 1972